Kígyós Sándor (1939–2018) filmrendező
 Kígyós Sándor (1943–1984) szobrászművész